U 89 bezeichnet:
 SM U 89, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 89 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U89